Zecchini est un nom propre italien qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Angelo Zecchini (?-1845), peintre italien ;
 Laurent Zecchini (1952-), journaliste au quotidien Le Monde ;
 Maxime Zecchini (1979-), pianiste français ;
  (1802-1882), un écrivain italien ;
 Stefano Zecchini (-), un peintre italien.

Références 

Patronyme italien